Someone pode ser:

 Someone Like You
 Someone Like Me
 Jumping Someone Else's Train
 Someone Still Loves You Boris Yeltsin

Desambiguação